de natuurkundige en Nobelprijswinnaar Carl David Anderson;
de (musical)acteur Carl Anderson;
de Amerikaanse stripauteur Carl Anderson (1865-1948).